Ахматовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Ахматовское сельское поселение — в составе Касимовского района Рязанской области
 Ахматовское сельское поселение — в составе Молоковского района Тверской области
 Ахматовское сельское поселение — в составе Алатырского района Чувашии